Landesregierung Rehrl steht für folgende Landesregierungen von Salzburg:

Unter Landeshauptmann Franz Rehrl:
 Landesregierung Rehrl I, 4. Mai 1922 bis zum 3. Mai 1927
 Landesregierung Rehrl II, 4. Mai 1927 bis zum 19. Mai 1932
 Landesregierung Rehrl III, 27. Mai 1932 bis zum 22. November 1934
 Landesregierung Rehrl IV, 22. November 1934 bis zum 12. März 1938

Unter Landeshauptmann Josef Rehrl:
 Landesregierung Josef Rehrl, 1947 bis 1949